|-
| 101901 - || || 22 d'agost, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 101902 - Gisellaluccone || 1999 RN || 3 de setembre, 1999 || Ceccano || G. Masi
|-
| 101903 - || 1999 RR || 3 de setembre, 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 101904 - || || 4 de setembre, 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| 101905 - || || 4 de setembre, 1999 || Farpoint || Farpoint
|-
| 101906 - || || 6 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101907 - || || 6 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101908 - || || 5 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101909 - || || 3 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101910 - || || 4 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101911 - || || 4 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 101912 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101913 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101914 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101915 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101916 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101917 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101918 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101919 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101920 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101921 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101922 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101923 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101924 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101925 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101926 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101927 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101928 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101929 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101930 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101931 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101932 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101933 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101934 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101935 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101936 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101937 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101938 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101939 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101940 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101941 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101942 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101943 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101944 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101945 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101946 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101947 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101948 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101949 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101950 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101951 - || || 9 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101952 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101953 - || || 9 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101954 - || || 10 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101955 - Bennu || || 11 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101956 - || || 11 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101957 - || || 12 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101958 - || || 12 de setembre, 1999 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 101959 - || || 13 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101960 - Molau || || 11 de setembre, 1999 || Drebach || A. Knöfel
|-
| 101961 - || || 8 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101962 - || || 12 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 101963 - || || 15 de setembre, 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 101964 - || || 13 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101965 - || || 13 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 101966 - || || 14 de setembre, 1999 || Modra || A. Galád, P. Kolény
|-
| 101967 - || || 13 de setembre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 101968 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101969 - || || 13 de setembre, 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 101970 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101971 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101972 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101973 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101974 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101975 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101976 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101977 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101978 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101979 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101980 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101981 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101982 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101983 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101984 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101985 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101986 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101987 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101988 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101989 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101990 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101991 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101992 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101993 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101994 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101995 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101996 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101997 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101998 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 101999 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102000 - || || 7 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
1